BAFO steht für:

 englisch Best and Final Offer, das finale, kaufmännische Angebot eines Anbieters
 das Bibliotheksdaten-Austauschformat, siehe BAFO
 British Air Force of Occupation, siehe RAF Germany

Siehe auch:
 Baffo

BAFO